— правящий 126-й император Японии.

Взошёл на трон 1 мая 2019 года, после  своего отца императора Акихито. Интронизация состоялась 22 октября 2019 года. Первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны.

Девиз правления Нарухито — Рэйва (), иероглифы которого означают удачу, мир и гармонию.

Детство и образование 
Нарухито родился 23 февраля 1960 года в 16:15 (JST) в Токио. До объявления наследником носил титул Хиро-но-мия ().

7 января 1989 года, с кончиной деда — Хирохито, — стал наследником престола. Занимается благотворительной деятельностью.

В 1982 году окончил Университет Гакусюин. В 1983—1986 годах учился в Англии в оксфордском Мертон-Колледже. Имеет учёную степень магистра исторических наук, полученную в Университете Гакусюин в 1989 году. В свободное время Нарухито играет на альте, любит бег трусцой и пешеходный туризм, а также занимается альпинизмом. Он написал несколько статей и воспоминания об оксфордских днях: «Темза и я: описание двух лет в Оксфорде».

Брак и дети 

Нарухито с конца 1980-х ухаживал за Масако Овадой, работавшей дипломатом в японском министерстве иностранных дел под руководством её отца , который c 2002 года стал судьёй в Международном суде ООН, а ранее был вице-министром иностранных дел и послом Японии в ООН. Принц неоднократно делал девушке предложение. Наконец, 19 января 1993 года было объявлено о помолвке.

9 июня 1993 года кронпринц Японии и Масако Овада поженились в Императорском синтоистском храме в Токио перед 800 приглашёнными гостями и 500 миллионами людей во всём мире, наблюдающими за ними с помощью средств массовой информации. Также на свадьбе присутствовали многие из коронованных особ и большинство глав государств Европы. Пара сделала своим домом дворец Тогу в Токио.

Единственный ребёнок этой пары — Айко, принцесса Тоси; она родилась 1 декабря 2001 года.

Разногласия по поводу порядка наследования 
Рождение Айко вызвало необходимость поднять вопрос о возможности престолонаследия по женской линии. Назначенная правительством группа экспертов представила 25 октября 2005 года доклад, согласно которому было рекомендовано изменить Императорский закон о порядке наследования Хризантемового трона только мужчинами и допустить к наследованию женские линии. Предлагался переход от принципа салической системы (агнатическая, или патрилинейная, примогенитура, при которой наследование происходит только по мужской линии) в сторону принципа когнатической примогенитуры (кастильской или австрийской системы, когда женщины при определённых условиях могут наследовать трон) или абсолютной примогенитуры (шведской системы, при которой мужчины и женщины имеют полностью равные права наследования и наследник определяется простым первородством).

20 января 2006 года премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми отвёл часть своей ежегодной программной речи обсуждению данного вопроса и обязался представить в парламент законопроект, позволяющий женщинам наследовать императорский трон в будущем. Коидзуми не огласил время создания и не раскрыл детали законопроекта, но отметил, что разработка будет проводиться в соответствии с заключениями правительственной группы 2005 года.

Если бы закон был принят, то Айко могла бы стать первой японской кронпринцессой. Однако в 2006 году младший брат принца Нарухито принц Акисино (Фумихито) стал отцом в третий раз. Родившийся мальчик имеет больше шансов взойти на японский престол, чем принцесса Айко.

В январе 2007 премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что снимает предложение об изменении Закона Императорского Дома.

Обсуждение ситуации с Масако 
Принц Нарухито 11 июля 2008 года обратился к публике за пониманием и сочувствием к положению его больной жены, принцессы Масако, которая страдает от тяжёлой формы депрессии, диагностируемой как «синдромом нарушения адаптации», и редко появляется на публике. Принц был в восьмидневной поездке по Испании без неё:

Пара отметила 15-ю годовщину свадьбы 9 июня 2008 года. Давление по поводу рождения наследника мужского пола в соответствии с древними традициями и Императорским Семейным Законом 1947 года было осознано и принято к сведению, в целях помощи в преодолении болезни принцессы.

Личные интересы 
Нарухито интересуется проблемами водных запасов Земли и их сохранения. В марте 2003 года он в качестве Почётного Президента 3-го Всемирного водного форума, проведенного в Японии, выступил на церемонии открытия с речью «Водные пути, соединяющие Киото и местные регионы». Во время своего визита в Мексику в марте 2006 года Нарухито выступил на церемонии открытия 4-го Всемирного водного форума с программной речью «Эдо и водный транспорт». Кроме того, в декабре 2007 года он на церемонии открытия 1-го Азиатско-Тихоокеанского водного саммита прочёл лекцию «Люди и Вода: от Японии к Азиатско-Тихоокеанскому региону».

Общественные обязанности 

Нарухито — почётный член Всемирной водной комиссии XXI столетия и патрон Глобального водного сообщества — органа, основанного Всемирным банком, Организацией Объединённых Наций и Шведским агентством развития.

Он являлся патроном Японского комитета Олимпийских игр до 1998 года, после чего стал членом Международного олимпийского комитета. От имени короны он выполняет различные представительские обязанности как в пределах Японии, так и за границей. Также Нарухито — приверженец Всемирной организации движения бойскаутов; в 2006 году он посетил 14-й Слёт бойскаутов Японии (Nippon Jamboree), который является японским национальным празднеством, организованным Ассоциацией бойскаутов Японии. Нарухито — также почётный вице-президент Японского общества Красного Креста с 1994 года.

30 апреля 2013 года Нарухито и Масако присутствовали на инаугурации короля Нидерландов Виллема-Александра, а 4 июля 2015 года — на коронации монарха государства Тонга Тупоу VI.

Первый визит во Вьетнам 
В понедельник 9 февраля 2009 года наследный принц Нарухито покинул Японию, отправившись с визитом во Вьетнам. Это первое посещение коммунистической страны наследником Хризантемового трона. Во время недельной поездки он встретился с президентом Нгуен Минь Чьетом в Ханое и посетил древний город Хюэ в центральной области Вьетнама, а также город Хошимин на юге. Поездка отметила 35-ю годовщину налаживания дипломатических связей между этими двумя странами.
Япония — крупнейший иностранный импортёр Вьетнама.

Император 

В августе 2016 года император Акихито объявил, что планирует отречься от престола и передать трон своему сыну Нарухито. Подобного прецедента в Японии не было на протяжении 200 лет — с 1817 года, когда от трона отказался император Кокаку (1771—1840), который также решил передать свои полномочия сыну. 6 марта 2018 года правительство Японии утвердило специальный указ о проведении 30 апреля 2019 года церемонии отречения императора Японии.

Официальная церемония отречения от престола прошла в сосновом зале императорского дворца в Тиёде. На ней Акихито произнёс прощальную речь в присутствии сына и руководителей трёх ветвей власти — правительства во главе с Синдзо Абэ, парламента и Верховного суда.

В связи со вступлением на престол Нарухито в Японии 1 мая 2019 года началась новая имперская эра Рэйва — примерный перевод означает «гармония», или «цветущий мир». Имя эры задаёт тон будущим десятилетиям. Наименование впервые выбрали из стихотворения антологии японской поэзии «Манъёсю»; ранее иероглифы выбирали из китайской философии или литературы. Произведение описывает цветение абрикосовых деревьев в начале весны. Эра правления Акихито называлась Хэйсэй, что в переводе значит «достижение мира». До неё был период Сёва — «просвещенный мир». Формальная церемония вступления Нарухито на престол прошла 1 мая, а традиционные мероприятия состоялись 22 октября 2019 года.

Нарухито в преддверии передачи ему власти заявил, что готов взять на себя новую роль, которая более подходит нынешнему времени. По его мнению, идеальный император — тот, кто может «разделить радости и горести людей»; от нового императора ожидают ещё большего сближения монаршей семьи с народом, нежели при отце: во время обучения в Европе Нарухито отмечал открытость королевских особ, что явно повлияло на его взгляды. Император, возможно, сосредоточится на глобальных проблемах, включая предотвращение стихийных бедствий и сохранение водных ресурсов. При этом его супруга Масако как бывший дипломат сможет оказать ему поддержку в зарубежных поездках, если позволит её здоровье.

20 сентября 2019 года император Нарухито торжественно открыл чемпионат мира по регби в Японии — первый в истории Азии и Японии регбийный турнир подобного уровня.

23 июля 2021 года император Нарухито торжественно открыл XXXII летние Олимпийские игры, проходившие с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.

Награды 
Награды Японии

Награды иностранных государств

Примечания

Литература

Ссылки 

 Their Imperial Highnesses Crown Prince Naruhito and Crown Princess Masako at the Imperial Household Agency website
 Press Conference by His Imperial Highness The Crown Prince on the Occasion of His Birthday (2017)

 5
Действующие руководители государств
Выпускники университета Гакусюин
Политики XX века
Политики XXI века